New Holland Agriculture – marka maszyn rolniczych
Miejscowości w USA:
 New Holland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 New Holland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 New Holland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 New Holland – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
Miejscowość w Wielkiej Brytanii:
 New Holland – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire